Nisshin o Nissin possono riferirsi in giapponese a:

Geografia
 日進市: Nisshin – una città nella prefettura di Aichi, Giappone, vicino alla città di Nagoya
 日進村: Nisshin – una precedente città diventata un quartiere di Saitama

Ditte 
Diverse ditte fra loro non correlate

日清
 Nissin Foods – produttore mondiale di ramen instantaneor
 Nissin Healthcare Food Service
 Nisshin Seifun Group
 Nisshin OilliO Group
 Nisshinbo Industries – produttore di freni
 Nissin Confectionery

日新
 Nissin Corporation
 Nissin Ion Equipment

ニッシン
 NIS Group – in precedenza Nissin

日信
 Nissin Kogyo – produttore di freni, una compagnia del gruppo Honda 
 Abbreviazione di Nihon Shingo – produttore di luci stradali e macchine venditrici automatiche

日進
 Nisshin Gomu (Gomma Nisshin)

Altre
 日親: Nisshin (monaco) – (1407-1488)
 日真: nome di diversi monaci del Buddhismo Nichiren e del Nichiren Shōshū
 日進: Nome dato a diverse navi della Marina imperiale giapponese incluse:
 Nisshin – sloop-of-war ad elica varato nel 1869
 Nisshin – incrociatore varato nel 1903
 Nisshin – portaidrovolanti impostata nel 1938
 日新丸: Nisshin Maru – una baleniera giapponese che fu presa di mira dal gruppo di attivisti Sea Shepherd nel febbraio 2007